

Конаре () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Генерал-Тошево.
 Конаре () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Гурково.